Strada statale 44 – strada statale croata
 Strada statale 44 – strada statale polacca
 Strada statale 44 del Passo di Giovo – strada statale italiana